Ірина Юрівна Кондратова - педіатр-неонатолог. Керівниця Харківського регіонального  перинатального центру,доцент кафедри педіатрії №1 кандидат медицинських  наук, лікар вищої категорії. Увійшла до рейтингу сотні найвпливовіших жінок світу за версією ВВС, які надихали протягом 2022 року.

Життєпис 
Закінчила  школу №74.

А потім закінчила  Харківський  національний   медичний  університет.

Примітки

Джерела